Satta ist der Familienname folgender Personen:

 Melissa Satta (* 1986), italoamerikanisches Model, Showgirl, Moderatorin und Schauspielerin
 Sandro Satta (* 1955), italienischer Jazzmusiker
 Salvatore Satta (1902–1975), sardischer Jurist und Schriftsteller
 Sebastiano Satta (1867–1914), sardischer Lyriker
 Stefano Satta Flores (1937–1985), italienischer Schauspieler
 Vladimiro Satta (* 1960), italienischer Zeithistoriker

Satta steht außerdem für:
 Satta (Gattung), eine Gattung innerhalb der Wolfsspinnen (Lycosidae)

Siehe auch:
 Sata